Nössing ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Nössing (* 1982), italienische Journalistin
 Josef Nössing (* 1900; † unbekannt), deutscher Manager